Bright Eyes kan avse:

Musik
 Bright Eyes (musikgrupp) – en indierockgrupp med Conor Oberst
 Bright Eyes (Art Garfunkel-låt) – en sång av Mike Batt, soundtrack till filmen Den långa flykten från 1978
 Bright Eyes (Blind Guardian-låt) – en sång från 1995 av det tyska metalbandet Blind Guardian
 Bright Eyes (musikalbum av Melissa Manchester) – ett album av sångaren/låtskrivaren Melissa Manchester

I media
 Bright Eyes – musikalkomedifilm från 1934 med Shirley Temple, se Flygets lilla fästmö
 Bright Eyes (My Little Pony Tales) – en ponny i TV-serien My Little Pony Tales
 Bright Eyes Metal Magazine – en svensk hårdrockstidning